Cycles kan avse:

Musik
Cycles (album av Redbone) – ett album av Redbone från 1978
Cycles (album av Doobie Brothers) – ett album av Doobie Brothers från 1989
Cycles (album av Rotten Sound) – ett album av Rotten Sound från 2008